Adaucte ou Audacte est un nom propre qui peut désigner :

 Adaucte († vers 313) ou Audacte, préfet d'Éphèse et martyr à Mélitène sous Maximin Daïa, et sa fille Callisthène, vierge ; fêtés le 4 octobre ;

 Adaucte († vers 303), ou Audacte et Félix, martyrs romains ; fêtés le 10 août.

Références